Ziemniak – ostatnie starcie (fr. Potatoes et dragons) – francuski komediowy serial animowany opowiadający o życiu króla Hugo III, władającego Królestwem Ziemniaków. W spokojnym prowadzeniu trybu życia przeszkadza mu smok, żyjący w jaskini nieopodal królewskiego zamku. Król stara się jak może, by go się pozbyć, zatrudniając rycerzy, reprezentujących wszelakie grupy społeczne. Jednak rycerze zawsze przegrywają ze smokiem w wyniku pomocy udzielanej mu przez Księżniczkę Tra-lalę i jej przyjaciół. Serial ponownie pojawił się w styczniu 2012 r. na kanale teleTOON+.

Bohaterowie 
 Król Hugo III
 Księżniczka Tra-lala
 Kat Ciarek
 Merlin
 Riri
 Juju
 Smok

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie ZigZapa – Start International Polska
Reżyseria:
 Marek Robaczewski,
 Dariusz Dunowski
Dialogi polskie:
 Dariusz Dunowski,
 Grzegorz Drojewski
Wystąpili:
 Mirosław Wieprzewski – Merlin
 Grzegorz Wons – Król Hugo III
 Magdalena Krylik – Księżniczka Tra-lala
 Anna Apostolakis – Juju
 Leszek Zduń – Riri
 Jarosław Boberek – Kat Ciarek
 Aleksander Mikołajczak – Fredek Cichacz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2004